Plastika může být:

 plastika (výtvarné umění), plastické výtvarné dílo
 plastická operace
 plastika břišní stěny, Burianova plastika (varianta obřízky), plastika poševní
 název několika podniků zpracovávajících plasty: Plastika a. s. (Kroměříž), Plastika SV s.r.o. (Zdounky), Plastika a. s. či Plastika Nitra a. s. (viz též HK Nitra), Plastika a. d. Skopje a jiné

Externí odkazy